Eselsschwanz bezieht sich auf

 Eselsschwanz (Künstlergruppe), eine Künstlergruppe
 Pin the tail on the donkey, ein Kinderspiel